Čokolada, poslastica koja se dobiva miješanjem kakaove mase s većom ili manjom količinom šećera
 Čokolada (roman), roman Joanne Harris
 Čokolada (2000.), film snimljen po istoimenom romanu
 Švicarska čokolada, čokolada isključivo švicarskih proizvođača